Брайан Дуглас Браун () (род. 20 октября 1948) — военнослужащий ВС США, генерал СВ США в отставке. С 2003 г. по 2007 г. -　начальник Главного управления войск специального назначения (ГУ СПН) МО США/Главком войск СпН. Б. Браун стал первым военнослужащим-летчиком армейской авиации (АА) СВ США, в чине генерала рода войск, занявшим в МО США должность уровня начальника главного управления рода войск. Один из инициаторов формирования авиационных подразделений специального назначения ВВС и АА СВ. Генерал Браун имеет более 4400 часов налёта на различных типах летательных аппаратов.

Образование 
 бакалавр истории (Университет Кэмерона)
 магистр деловой администрации (Университет Вебстер)
 магистр в области безопасности (Высшее военное училище СВ США)
 Слушатель Военной академии СВ США
 Слушатель программы подготовки руководителей высшего звена в национальной и международной безопасности Гарвардского университета

Действительная служба в ВС США 
1967 г. — поступил добровольцем на службу в ВС США

В строевых должностях СВ США 
1967 г. — 1970 г. — курсант школы СпН СВ (в/ч "Форт-Беннинг", ш. Джорджия) (курс общевойсковой подготовки, курс ВДП, курс подготовки л/с СпН СВ) (младший (2-й) лейтенант)
1970 г. — командир РДГ (3-я рота 1-го батальона (бна «А») 7-го полка СпН СВ (Республика Вьетнам), (младший (2-й) лейтенант)
1970.5 — курсант офицерских артиллерийских курсов (Школа подготовки личного состава СВ США, в/ч "Форт-Беннинг", ш. Джорджия) (младший (2-й) лейтенант)
1971 г. — курсант Школы подготовки личного состава армейской авиации (АА) (в/ч "Форт-Рукер", ш. Алабама).
На стажировке в Республике Вьетнам в качестве летчика АА (младший (2-й) лейтенант)
1971.3 — 1971.6 — командир звена (4-я рота 227-й АЭ АА (227-го батальона армейской авиации 1-й (кавалерийской) дивизии СВ (в/ч "Форт-Худ", ш. Техас) (младший (2-й) лейтенант-старший (1-й) лейтенант)
1971.9. — 1972.4. — командир звена (129-я транспортно-десантная АЭ АА, Республика Вьетнам) (старший (1-й) лейтенант)
1972.5. — 1972.12. — командир звена (182-я АЭ 10-го АП АА) (в/ч "Форт-Брэгг", ш. С. Каролина) (старший (1-й) лейтенант)
1973.1. — 1975.9. — ком. звена, нач. разведки эскадрильи (269-я АЭ АА (в/ч "Форт-Брэгг", ш. С. Каролина) (старший (1-й) лейтенант-капитан)
1975.10. — 1977.5. — курсант курсов усовершенствования офицеров артиллерии (в/ч "Форт-Силл", ш. Оклахома), студент университета Кэмерона (г. Лоутон, ш. Оклахома) (капитан)
1977.6. — 1978.6. — нач. штаба дивизиона (17-й артполк, 2-й дивизии СВ) (Республика Корея) (капитан)
1978.7. — 1979.5. — зам. ком. роты АА (2-я рота 158-й АЭ АА, 101-й воздушно-штурмовой дивизии (ВДД) (капитан)
1979.6. — 1979.10. — офицер управления воздушным движением (158-я АЭ АА 101-й ВДД) (капитан)
1979.11. — 1981.5. — командир роты АА (3-я рота 158-й АЭ АА 101-й ВДД) (капитан-майор)
1981.6. — 1984.6. — офицер управления СпН ВВС (Управление по координации с другими родами войск (УКРВ) ГУ СпН МО США (майор)
1984.7. — 1985.6. — курсант высшего военного училища (Высшее военное училище СВ) (майор)
1985.7. — 1987.5. — командир роты АА СпН (3-я рота АА 101-й АЭ СпН 101-й ВДД) (в/ч "Форт-Кэмпбелл", Кентукки) (майор)
1987.6. — 1988.5. — нач. штаба полка (160-й оАП СпН ВВС) (майор-подполковник)
1988.6. — 1990.5. — командир эскадрильи (5-я АЭ 101-го АП АА 101-й ВДД) (подполковник)
1990.6. — 1991.7. — командир эскадрильи СпН (1-й АЭ СпН 160-го оАП СпН ВВС) (подполковник)
1991.8. — 1992.7. — слушатель военной академии (Военная академия СВ США) (подполковник-полковник)

В командных должностях СВ США 
1992.10. — 1994.10. — командир полка (160-й оАП СпН ВВС( (полковник)
1994.11. — 1996.3. — командующий АА дивизии (1-я дивизия СВ) (полковник)
1996.4. — 1998.8. — начальник отдела (отдел планирования и оценок ГУ СпН МО США) (бригадный генерал)

В военном руководстве СпН 

1998.8. — 2000.10. — начальник управления (управление специальных операций (УСО) ГУ СпН) (бригадный генерал — генерал-майор) 
2000.10. — 2002.8. — начальник управления (управление СпН СВ ГУ СпН МО США) (генерал-майор — генерал-лейтенант)

2002.8. — 2003.9. — зам. начальника главного оперативного управления (ГУ СпН МО США) (генерал-лейтенант)
2003.9. — 2007.7. — начальник главного оперативного управления/главком рода войск (ГУ СпН МО США/Главком войск СпН) (генерал СВ)

Генерал Б. Браун ушёл в отставку из ВС США в сентябре 2007 г. после 40 лет действительной службы.

Участие в боевых действиях 

Б. Браун принимал участие в многочисленных военных конфликтах и операциях, в том числе участвовал в планировании операции «Credible Sport» — второй попытки освобождения заложников из посольства США в Тегеране, после провала операции «Орлиный коготь» во время дипломатического кризиса с Ираном. Однако в январе 1981 г. американских заложников освободили при посредничестве Алжира и дальнейшая разработка данной операции была прекращена.

Участвовал во вторжении США на Гренаду, операции «Prime Chance» во время ирано-иракской войны, операции Mount Hope III в июне 1988 года, в ходе которой США обнаружили и эвакуировали с помощью двух вертолетов MH-47 «Чинук» потерпевший крушение и брошенный армией Ливии в пустыне вертолет Ми-24, во время войны в Чаде. Принимал участие также в войне в Персидском заливе.

Семейное положение 

Женат, является отцом двух дочерей.

Деятельность после отставки 

После ухода из вооружённых сил, Б. Браун с ноября 2007 года занимает пост члена совета директоров компании по проектированию и строительству беспилотных летательных аппаратов Aurora Flight Sciences, и является президентом компании Tier 4 Consulting LLC. Также работал в качестве старшего советника генерального директора "Смит-Вессон".

Порядок чинопроизводства

Награды и знаки отличия 
  Медаль Министерства обороны «За выдающуюся службу» с двумя бронзовыми дубовыми листьями
  Медаль «За выдающиеся заслуги» (Армия США)
  Медаль «За отличную службу»
  Орден «Легион Почёта»
  Крест лётных заслуг
  Бронзовая звезда
  Медаль «За похвальную службу» Министерства обороны
  Медаль похвальной службы с двумя бронзовыми дубовыми листьями
  Воздушная медаль с литерой V за доблесть
  Благодарственная медаль за службу в объединённых органах ВС
  Похвальная медаль армии
  Медаль армии «За безупречную службу»
  Медаль за службу национальной обороне с двумя бронзовыми звёздами за службу
  Экспедиционная медаль вооружённых сил с тремя бронзовыми звёздами за службу
  Медаль «За службу во Вьетнаме» с тремя бронзовыми звёздами за службу
  Медаль за службу в Юго-Западной Азии с бронзовой звездой за службу
  Медаль за службу в войне с глобальным терроризмом
  Медаль за гуманитарную помощь
  Лента армейской службы
  Лента службы за границей
  Медаль НАТО для бывшей Югославии
  Медаль вьетнамской кампании
  Медаль освобождения Кувейта (Саудовская Аравия)
  Медаль освобождения (Кувейт)
  Награда за выдающееся единство части с двумя бронзовыми дубовыми листьями
  Знак мастера-авиатора армейской авиации
  Знак парашютиста армии США
  Знак военного парашютиста затяжных прыжков
  Знак десантника воздушно-штурмовых частей
  Нарукавная нашивка Сил специальных операций Армии США

Примечания

Ссылки 
 Биография на secureenergy.org
 Биография на quad-a.org
 Интервью с генералом Брауном .

Выпускники Вебстерского университета
Выпускники Кэмеронского университета
Выпускники Военного колледжа Армии США
Родившиеся в Мэриленде
Участники войны во Вьетнаме
Участники войны в Персидском заливе
Награждённые медалью «За выдающуюся службу» (Министерство обороны США)
Награждённые медалью «За выдающуюся службу» (Армия США)
Награждённые медалью «За отличную службу» (Министерство обороны США)
Кавалеры ордена «Легион почёта»
Награждённые Воздушной медалью (США)
Награждённые Бронзовой звездой (США)
Награждённые медалью «За похвальную службу» (Министерство обороны США)
Награждённые Медалью похвальной службы
Награждённые Похвальной медалью Армии
Награждённые Армейской медалью безупречной службы
Награждённые медалью «За службу национальной обороне»
Награждённые медалью «За службу во Вьетнаме»
Награждённые медалью «За службу в Юго-Западной Азии»
Награждённые экспедиционной медалью вооружённых сил
Награждённые медалью «За гуманитарную помощь»
Награждённые служебной медалью «За глобальную войну с терроризмом»
Награждённые медалью Вьетнамской кампании
Начальники Командования специальных операций США